Соревнования в масс-старте на 50 км классическим стилем среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 1 марта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015